Аномальный магнитный момент — отклонение величины магнитного момента элементарной частицы от значения, предсказываемого квантовомеханическим релятивистским уравнением движения частицы. В квантовой электродинамике аномальный магнитный момент электрона и мюона вычисляется методом радиационных поправок (пертурбативным методом), в квантовой хромодинамике магнитные моменты сильно взаимодействующих частиц (адронов) вычисляются методом операторного разложения (непертурбативным методом).

Значение для электрона 
Магнитный момент электрона вычислен с высокой точностью. Его теоретическая величина может быть представлена как разложение в ряд по степеням постоянной тонкой структуры  и (на 1978 год) даётся формулой:

 

где  — магнитный момент электрона из теории Дирака (магнетон Бора),  — постоянная тонкой структуры.

Эксперимент (2003 год) дает следующее значение магнитного момента электрона:

  , c относительной погрешностью 

Аномальный магнитный момент частицы со спином  удобно выражать через т. н. аномалию . Для электрона экспериментальные и теоретические значения аномального магнитного момента согласуются с высокой точностью, экспериментальное значение , теоретическое значение  .

Значение для мюона 

Теоретическое значение магнитного момента для мюона в первом приближении дается формулой :

 

Наиболее точное теоретическое значение аномального магнитного момента мюона:
  = 116591804(51)×10

Наиболее точное экспериментальное значение аномального магнитного момента мюона: 
  = 116592061(41)×10

Расхождение между экспериментальным и теоретическим значениями a возможно является неизвестным эффектом физики за пределами Стандартной модели.

Значение для тау-лептона  
Согласно прогнозам Стандартной модели, аномальный магнитный дипольный момент тау-лептона должен быть равен

,

в то время как наилучшая экспериментально измеренная оценка  находится в пределах
.

Очень короткое время жизни тау-лептона (2,9 с) является серьезным техническим препятствием для проведения высокоточного измерения .

Значения для нейтрона и протона 
Собственный магнитный момент для протона по модифицированному уравнению Дирака должен равняться ядерному магнетону. В действительности он равен .

У нейтрона согласно уравнению Дирака не должно быть магнитного момента, поскольку нейтрон не несёт электрического заряда, но опыт показывает, что магнитный момент существует и составляет примерно   с относительной погрешностью .

Аномальные магнитные моменты протона и нейтрона возникают из-за того, что протон и нейтрон в действительности состоят из электрически заряженных кварков.

Отношение магнитных моментов нейтрона и протона  объясняется кварковой теорией

Теоретические значения магнитных моментов протона и нейтрона в рамках теории КХД, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными, были получены  Б. Л. Иоффе и А. В. Смилгой в 1983 году. Они составляют (в единицах ):

для протона: 

  
для нейтрона: 

 

где  — вакуумное среднее кваркового поля (кварковый конденсат), определяемое методами алгебры токов из экспериментальных данных по распаду пиона.

Магнитный момент кварка 
Магнитный момент кварка в  раз превышает «магнетон кварка» , где  — «приведённая масса» кварка,  — масса кварка,  — масса протона,  — глубина потенциальной ямы для кварка в нуклоне. Величина , в согласии с экспериментальными данными по электромагнитным распадам.

Примечания 

Элементарные частицы
Магнетизм